Stephan Peter Nyeland er navnet på flere personer:

 Stephan Peter Nyeland (justitsråd) (1793-1875) – en dansk justitsråd
 Stephan Peter Nyeland (havearkitekt) (1845-1922) – en dansk havearkitekt, der var ovennævntes sønnesøn